

Населені пункти та їхні частини

 Бабиця — село в гміні Вадовіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Бабиця — село в гміні Чудець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Бабиця — частина села Заґуже в гміні Неполоміце Велицького повіту Малопольського воєводства

Примітки